Plessner ou Plesner est un patronyme porté notamment par :

 Clementine Plessner (1855-1943), actrice de cinéma et de théâtre autrichienne ;
 Frederik Plesner (né en 1994), cycliste danois ;
 Helmuth Plessner (1892-1985), philosophe et sociologue allemand.

Voir aussi 
 Commission Plesner

Patronyme allemand